Гуськова ― женская форма русской фамилии Гуськов.

 Известные носители 
 Гуськова, Анастасия Александровна (также Горбачёва; род. 1977) — российская волейболистка.
 Гуськова, Ангелина Константиновна (1924—2015) — советский и российский врач-радиолог.
 Гуськова, Анна Андреевна (род. 1992) — белорусская фристайлистка.
 Гуськова, Антонина Петровна (1932—2018) — российский учёный-юрист.
 Гуськова, Елена Юрьевна (род. 1949) — российский историк, специалист по истории югославянских народов.
 Гуськова, Надежда Владиславовна (род. 1992) — российская теннисистка и певица.
 Гуськова, Наталья Юрьевна (более известна под фамилией Анисимова; род. 1960) — советская гандболистка.
 Гуськова, Светлана (род. 1957) — советская легкоатлетка.
 Гуськова, Татьяна Анатольевна (1941—2022) — советский и российский учёный, специалист в области токсикологии лекарственных средств.